

Patronyme
Auguste-Réal Angers (1837-1919) était un homme politique québécois.
Avril Angers (1918-2005) était une humoriste et actrice britannique.
Pierre Angers (1912-2005) prêtre et enseignant québécois.
Pierre-Jean David d'Angers, sculpteur angevin.

Toponymie et hydronymie

Canada 

 Angers, un village de la ville de Gatineau, dans la région administrative de l'Outaouais (Québec), au Québec, au Canada.
 Bras des Angers, un affluent de la rivière Pikauba, coulant dans Lac-Ministuk, dans la MRC de Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
 Canton d'Angers, situé dans le territoire non organisé de Rivière-Bonaventure, dans Bonaventure (municipalité régionale de comté), dans la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Rivière Angers, un affluent de la rivière Cascapédia (versant de la Baie-des-Chaleurs), coulant dans le canton d'Angers, dans le territoire non organisé de Rivière-Bonaventure, dans Bonaventure (municipalité régionale de comté), dans la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Rivière Angers Sud, un affluent de la rivière Angers (versant de la rivière Cascapédia et de la Baie-des-Chaleurs), coulant dans le canton d'Angers, dans le territoire non organisé de Rivière-Bonaventure, dans Bonaventure (municipalité régionale de comté), dans la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Forêt ancienne de la Rivière-Angers, un écosystème de la municipalité de Cascapédia-Saint-Jules, dans Bonaventure (municipalité régionale de comté), dans la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Masson-Angers, une ex-ville fusionnée à la ville de Gatineau, dans la région administrative de l'Outaouais (Québec), au Québec.

France 
 Angers, une ville de France, chef-lieu du département de Maine-et-Loire.

Système solaire 
 (371220) Angers est un astéroïde de la ceinture principale.

Voir aussi
 
 Dangers

Liens externes

Homonymie de patronyme
Homonymie d'hydronyme